Strungk oder Strunck ist der Familienname folgender Personen:

 August Strunck (1878–1962), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Christina Strunck (* 1970), deutsche Kunsthistorikerin
 Delphin Strungk (1601–1694), deutscher Organist und Komponist 
 Michael Strunck (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Nicklas Strunck Jakobsen (* 1999), dänischer Fußballspieler
 Nicolaus Adam Strungk (1640–1700), deutscher Komponist
 Theresia Strungk (1895–1941), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Strunk